Bokholt ist der Name folgender Orte:
 
 Bokholt, Ortschaft der Gemeinde Probsteierhagen im  Kreis Plön, Schleswig-Holstein
 Bokholt-Hanredder, Gemeinde im Kreis Pinneberg, Schleswig-Holstein

Bokholt ist der Familienname folgender Personen:

 Hermann Bokholt († 1427), deutscher Geistlicher, Abt in Doberan 
 Johannes II. von Bokholt († 1331), deutscher Geistlicher, Bischof von Schleswig

 Marquard von Bokholt, Ratsherr in Lübeck 
 Otto Bokholt, Bürgermeister von Greifswald 
 Richard von Bokholt, Ratsherr in Lübeck